Castellare ima više značenja:
 Castellare, Arezzo
 Castellare, Perugia
 Castellare, Pisa
 Castellare, Trento
 Castellare, Vicenza